Натуральне число 1314
 1314 рік до нашої ери
 1314 рік нашої ери